Сэндвич (город) — 2 города: 1 в Англии и 1 в США.

 Известные города 
 Сануидж ( ) — город и община на юго-востоке Англии, в районе Дувр графства Кент.
 Сандуич — город в округе Барнстейбл, штат Массачусетс, США. См. также